Bei der Badminton-Mannschaftseuropameisterschaft 2014 wurden die europäischen Mannschaftstitelträger bei den Damen- und Herrenteams ermittelt. Die Titelkämpfe fanden vom 11. bis zum 16. Februar 2014 in der St. Jakobshalle in der Schweizer Gemeinde Münchenstein am Stadtrand von Basel statt. Die Meisterschaft war gleichzeitig Qualifikationsturnier für den Thomas Cup 2014 und den Uber Cup 2014. Parallel zu den Mannschaftsteamkämpfen wurde erstmals eine U15-EM ausgetragen.

Herrenteams

Aufstellungen

Vorrunde

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Endrunde

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Endstand

Damenteams

Aufstellungen

Vorrunde

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Endrunde

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Endstand

Weblinks   
http://bwfcontent.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=7C8A7A92-73A7-4481-B845-4876AAF039C2
http://www.badminton.ch/site/index.cfm?id_art=92616&vsprache=DE

Mannschaftseuropameisterschaft 2014
Mannschaftseuropameisterschaft 2014
Mannschaftseuropameisterschaft 2014